Geumgok-dong verwijst naar de volgende wijken in Zuid-Korea:
 Geumgok-dong (Busan), een buurt in het stadsdeel Buk-gu
 Geumgok-dong (Seongnam), een buurt in het district Bundang